El Camino — сьомий студійний альбом американського блюз-рок дуету The Black Keys, виданий 6 грудня 2011-го року на лейблі Nonesuch Records.

Список пісень

Сингли 
 «Lonely Boy» (26 жовтня 2011)
 «Gold on the Ceiling» (27 лютого 2012)
 «Dead and Gone» (21 травня 2012)
 «Run Right Back» (23 липня 2012)
 «Little Black Submarines» (8 жовтня 2012)

Учасники запису 
 Ден Аувербах — вокал, електро-гітара;
 Патрік Карні — ударні.

Запрошені музиканти 
 Браян Бертон — синтезатор
 Лейза Ханс — бек-вокал
 Хітер Рігдон — бек-вокал
 Ешлі Вілкоксон — бек-вокал

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com